La suite La France passe le test (QI et Culture générale : la France passe le test) est un jeu télévisé français interactif diffusé sous différentes déclinaisons ayant pour but de tester l'intelligence du public grâce à l'application MYTF1 prévue à cet effet. Ce jeu, présenté par Carole Rousseau et Christophe Beaugrand, a été diffusé le  et le  à  sur TF1.

Principe 

À chaque émission, six personnalités connues du paysage audiovisuel français s'affrontent sur des questions de culture générale réparties en plusieurs thématiques (société, histoire, sport, etc.). Ces personnalités représentent toutes un panel composé d'une cinquantaine de personnes présentes dans le public, parmi lesquelles :

À chaque émission, une personnalité est déclarée vainqueur, tout comme un membre du public.

Déclinaisons 

Elles sont, pour le moment, au nombre de deux.

Première 
 Diffusion :  
 Audience :  téléspectateurs (22 % de part de marché) 
Invités 
 Éric Antoine
 Julien Arnaud
 Camille Cerf (vainqueur)
 Jean-Marc Généreux
 Aurélie Konaté
 Anne Roumanoff

Seconde 
 Diffusion : 
 Audience :  téléspectateurs (20,3 % de part de marché)
Invités 
 Nadège Beausson-Diagne
 Karine Ferri
 Jarry (vainqueur)
 Frank Lebœuf
 Chris Marques
 Sophie Tapie

Jeu télévisé diffusé sur TF1
Émission de télévision créée en 2015
Émission de télévision disparue en 2015